De 70e editie van het Critérium du Dauphiné werd verreden van zondag 3 juni tot en met zondag 10 juni 2018. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI World Tour 2018 en gold als voorbereidingswedstrijd voor de Ronde van Frankrijk.

Geen enkele oud-winnaar van de Dauphiné ging in deze editie van start, waardoor de wedstrijd sowieso een nieuwe naam op de erelijst zou krijgen. Dit werd Geraint Thomas, waarmee de Dauphiné voor de zesde keer in acht jaar werd gewonnen door een Brit.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Proloog

Eerste etappe

Tweede etappe

Derde etappe

Vierde etappe

Vijfde etappe

Zesde etappe

Zevende etappe

Klassementenverloop

Externe link 
 Officiële website

UCI World Tour 2018
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018
2018